Васиев — фамилия; имеет женскую форму Васиева.
 Васиев, Дилшод (род. 1988) — таджикский футболист.
 Васиев, Фарход Саиджонович (род. 1990) — таджикский футболист.